Nouveaux Horizons est un film français de Marcel Ichac (1953).
 Nouveaux Horizons est un parti politique chypriote.
 Nouveaux Horizons est un festival de musique classique dédié à la création contemporaine.

Voir aussi 
 New Horizons, sonde spatiale
 New Horizons 2, projet de sonde spatiale
 « New Horizons (Thames & Hudson) », l’édition britannique de la collection « Découvertes Gallimard »